Episodes steht für
Episodes (Fachzeitschrift), Geowissenschaft
Episodes (Fernsehserie), USA
Siehe auch:
Episode